Миллекампс  () — нидерландизированная французская фамилия. Известные носители:

 Миллекампс, Люк (род. 1951) — бельгийский футболист, игравший на позиции защитника.
 Миллекампс, Марк (род. 1950) — бельгийский футболист, игравший на позиции защитника.